S.S. Lazio er en italiensk fodboldklub hjemmehørende i Rom og grundlagt den 9. januar 1900. Klubbens hjemmebane er det Olympiske Stadion i Rom, Stadio Olimpico (72.700 siddepladser), som klubben deler med den lokalrivalerne i AS Roma.

Klubbens farver er himmelblå og hvid, inspireret af Grækenlands nationalvåben som et symbol på, at Europas sportstradition er knyttet til de Olympiske Lege, og på at Lazio fra begyndelsen var en mangestrenget sportsklub med udøvere og hold i flere forskellige sportsgrene.

Historie 

Før Første Verdenskrig deltog Lazios fodboldhold flere gange i den officielle italienske turnering, der dengang endnu var inddelt i regionale divisioner - og det med stor succes. Både i 1913 og i 1914 vandt man sølv. Dog efter klare finalenederlag til Pro Vercelli og Casale. På det tidspunkt havde ingen hold fra det centrale eller sydlige Italien klaret sig så godt.

Lazio var i 1927 den eneste større klub i Rom, der modsatte sig en statslig fusion af klubber, hvis mål det var at skabe en klub fra Rom, der kunne konkurrere mod klubberne fra Norditalien. Italiens fascistiske regime, under ledelse af Benito Mussolini, iscenesatte sig som arvtagerne til antikkens romerrige, og Rom som det nye italienske imperiums strålende hovedstad. Fusionsklubben blev til Lazios store rivaler Roma.

Lazio lå konstant i Serie A gennem ligaens første 30 år. Den bedste slutplacering var andenpladsen i 1937, hvor legenden Silvio Piola, den mest scorende Serie A spiller nogensinde, scorede 21 mål. I 1950'erne blev det til tre fjerdepladser i træk og to tredjepladser, før resultaterne blev dårligere, og klubben for første gang rykkede ned i Serie B. Efterfølgende gik det op og ned mellem de to bedste rækker, før klubben sensationelt vandt mesterskabet i 1974 med spillere som Giorgio Chinaglia, Giuseppe Wilson og Luciano Re Cecconi på holdet.

På trods af den talentfuldt angriber Bruno Giordanos gennembrud i slutningen af 1970'erne gik det nu tilbage for Lazio, der atter måtte finde sig i at rykke ned i Serie B. I 1980'erne optrådte en ung Michael Laudrup for klubben, der på det tidspunkt kæmpede en i sidste ende forgæves kamp for at blive i den bedste række.

Da Sergio Granotti købte klubben 1992, begyndte klubbens lykke atter at vende. Med store penge investerede man nu i spillere som Paul Gascoine og Giuseppe Signori og senere i Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo og Marcelo Salas. I 2000 førte investeringerne samt gennembruddet af klubbens egen Alessandro Nesta til Lazios andet mesterskab. Det viste sig dog i begyndelsen af det nye årtusind, at Cragnottis økonomi var uhyre tvivlsom, pengestrømmen tørrede ud, og han blev tvunget til at sælge klubben. I 2004 blev Lazio købt af den lokale erhvervsmand og politiker Claudio Lotito.

Under Lotito stabiliserede Lazio sig som et hold, der normalt sluttede i ligaens bedste halvdel. Perioden prægedes af spillere som Christian Ledesma, Stefan Radu, Tommaso Rochi og Senad Lulic.

Lazios ultras holder til Curva Nord (nordsiden) på Stadio Olimpico, hvor blå og hvide farver er dominerende. Før kampe på hjemmebane synger alle fans sangen "Non mollare mai", der betyder, "giv aldrig op".

Trofæer 
 Serie A: 1974 og 2000

 Coppa Italia: 1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013, 2019.
 Supercoppa Italiana: 1998, 2000, 2009, 2017, 2019.
 UEFA Pokalvindernes Turnering: 1999
 Den Europæiske Supercup 1999

Kendte spillere gennem tiden 

 Paul Gascoine
 Giuseppe Signori
 Juan Sebastian Veron
 Hernan Crespo
 Marcelo Salas
 Silvio Piola
 Lucas Leiva
 Giorgio Chinaglia
 Giuseppe Wilson
 Luciano Re Cecconi
 Ciro Immobile
 Miroslav Klose
 Alessandro Nesta
 Roberto Mancini
 Pavel Nedvěd
 Giuseppe Favalli
 Idilio Cei
 Dejan Stanković
 Rubén Sosa
 Diego Simeone
 Ștefan Radu

Danske spillere 

 John Hansen 1954 - 1955 (27 kampe, 15 mål)
 Carl Aage Præst 1955 - 1956 (7 kampe, 0 mål)
 Michael Laudrup 1983 - 1985 (60 kampe, 9 mål)
 Christian Keller 2005 - 2006 (7 kampe, 0 mål)
 Riza Durmisi 2018 -

Nuværende spillertrup

Europa

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside (på italiensk)
 Dansk fanside

Noter 

 
Etableret i 1900